Pour la notion de pôle de compétitivité ou cluster, voir grappe industrielle.
 Pour les pôles de compétitivité selon le droit français, voir pôle de compétitivité en France.